Lombard kan syfta på:

Personer
 Lombard (efternamn) – ett efternamn och personer med detta namn

Geografi

Frankrike 

 Lombard, Doubs, 
 Lombard, Jura,

USA 

 Lombard, Illinois, ort, DuPage County,

Se även
 Mount Lombard, flera berg

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar